Safe (álbum), de Kittie
 Safe (canção), de David Bowie

Cinema e TV
 Safe (1995), drama de 1995 por Todd Haynes, estrelada por Julianne Moore.
 Safe (2012), ação de 2012.

Desambiguação